Tmavá dolina – Dolina w słowackich Tatrach Zachodnich
 Tmavá dolina – Dolina w Wielkiej Fatrze na Słowacji